Waisenkind bezeichnet

 ein Kind ohne Eltern, siehe Waise
 einen typographischen Fehler, siehe Hurenkind und Schusterjunge

Siehe auch: